Montpeyroux (Aveyron)
Montpeyroux (Dordogne)
Montpeyroux (Hérault)
Montpeyroux (Puy-de-Dôme)